Earth – wydany w 1973 roku solowy album greckiego muzyka i kompozytora Vangelisa.

Lista utworów 

Albumy Vangelisa
Albumy muzyczne wydane w roku 1973